Topònims:
 Nichols (Carolina del Sud)
 Nichols (Iowa)
 Nichols (Nova York)
 Nichols (Wisconsin)
 Nichols Hills, població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Biografies:
 Austin Nichols (1980, Ann Arbor, Michigan), actor estatunidenc
 Mike Nichols (1931–2014), director de televisió, cinema i teatre, escriptor i productor estatunidenc